Látomások vagy jelenések

Film 
 Látomások a Született feleségek című sorozat egyik epizódja
 Látomások (1992), Robert Knights filmje